Steenke ist der Familienname von:

Georg Steenke (1801–1884), Königlicher Baurat
Johann Friedrich Steenke († 1818), Initiator des ersten See-Rettungsdienstes

Siehe auch:
Stenke